Вілле́р-Сен-Кристо́ф, Віллер-Сен-Крістоф () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північний схід від Парижа, 60 км на схід від Ам'єна, 50 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 185 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 471,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллер-Сен-Кристоф на сайті французького Національного інституту географії
 Віллер-Сен-Кристоф на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллер-Сен-Кристоф на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллер-Сен-Кристоф на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллер-Сен-Кристоф на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена